Como animales, puede hacer referencia a: 

 Como animales  (2003) álbum de Guasones.
 Como animales  (2018) canción de Santé Les Amis.